Luis Agustín García Guido (1941), cestista uruguaiano.
Luis García Beltrán (1929), giocatore di baseball venezuelano.
Luis Amado García (1987), giocatore di baseball dominicano.
Luis Augusto Garcia Barragán (1950), calciatore e allenatore di calcio colombiano.
Luis García García (1964), calciatore spagnolo.
Luis García Postigo (1969), calciatore messicano.
Luis García Conde (1979), calciatore spagnolo.
Luis Javier García Sanz (1978), calciatore spagnolo.
Luis García Fernández (1981), calciatore spagnolo.
Luis García (difensore), calciatore argentino.
Luis García (centrocampista), allenatore di calcio e calciatore argentino.
Luis Alberto García Brito (1995), sollevatore dominicano.
Luis García (1934) schermidore venezuelano.